Атамекен — переводится со всех тюркских языков как «Земля Предков», часто используется как название населённых пунктов.

Топонимы 
 Атамекен (быв. Климовка) — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Атамекен (быв. Антоново) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Атамекен (до 2022 — Атамекен) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Атамекен (быв. Совхозное) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Атамекен — село в Мунайлинском районе Мангистауской области.
 Атамекен (до 2020 г. — Кожатогай) — село в подчинении городской администрации Арыса Туркестанской области.
 Атамекен (быв. Куйбышево) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Атамекен — село в Сарыагашском районе Туркестанстанской области.

Другое 
 Атамекен — этно-мемориальный комплекс природы, архитектуры и быта в столице Казахстана Астане.
 Союз «Атамекен» — казахстанская неправительственная организация.
 Ата-Мекен — политическая партия Киргизии.